Il termine Death Row (in italiano braccio della morte) può riferirsi a:

Cinema 
Death Row, film del 1979 diretto da Bruce Jackson
Deathrow, film del 2000 diretto da Joel Lamangan con Eddie Garcia
Death Row, film per la televisione del 2006 diretto da Kevin VanHook
Death Row, film del 2007 diretto da Eduardo Quiroz e Jose Quiroz

Musica 
Death Row Records, etichetta discografica statunitense
Death Row, album del gruppo musicale tedesco Accept
Deathrow, gruppo musicale Thrash metal tedesco

Videogiochi 
Deathrow, videogioco per Xbox del 2002 distribuito dalla Ubisoft Entertainment